Хотан:

 Хотан — оазис и городской уезд в округе Хотан на юго-востоке Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
 Хотан — уезд в округе Хотан на юго-востоке Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
 Хотан — округ на юго-востоке Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.
 Хотан — река на западе Китая, в Кашгарии, правый приток Тарима.
 Хотан — государство на Великом шёлковом пути, на южной окраине пустыни Такла-Макан в Хотанском оазисе.

См. также 
 Хотан-Питинг-Я — река в России в Ханты-Мансийском АО.